Холтен () — фамилия и топоним.
 Холтен, Рендл Макнилаг (1922—1996) — австралийский футболист и политический деятель, администратор острова Рождества (1980—1982).

Топонимы 
 Рейссен-Холтен — община в Нидерландах.

См. также 
 Замок Хольтен — замок в районе Штеркраде немецкого города Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).